Кри́стиан Альбе́рто «Кили» Гонсалес Пере́т (; ) — аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Биография 
В детстве Кристиан долго не мог выговорить своего имени и у него получалось лишь «Кристи», либо «Кили». С тех пор родные Гонсалеса стали его называть Кили.

Первым клубом Гонсалеса был «Росарио Сентраль» из родного города футболиста, в котором он начал играть в 1993 году. Он провёл 88 матчей за «Росарио» и забил 10 голов, после чего перешёл в «Боку Хуниорс». Спустя сезон успешного выступления в составе «сине-золотых» Кили был куплен испанским клубом «Сарагоса».

В 1997 году «Сарагоса» предложила Гонсалесу контракт на 2 года. Всего за годы выступлений в «Сарагосе» Гонсалес успел забить 15 голов в 92 матчах в чемпионате Испании.

Следующим клубом испанской Примеры, в который перешёл Кили, была «Валенсия». В Валенсии Кили задержался на 4 года. В 87 матчах за «летучих мышей» он забил 8 голов. После окончания контракта с клубом Кили Гонсалес переходит в клуб итальянской Серии А — «Интернационале». За 74 матча в чёрно-синей форме он не забил ни одного гола.

После неудачи с «Интером» Гонсалес в 2006 году вернулся в родной «Росарио Сентраль» и за 76 матчей забил 10 голов. В 2009 году перешёл в столичный «Сан-Лоренсо».

За сборную Аргентины Кили выступал на протяжении 10 лет (с 1995 по 2005 год). За это время он сыграл в 56 матчах и забил 9 голов. В 2004 году в составе «Альбиселесты» стал победителем олимпийского футбольного турнира, в котором принял участие в качестве одного из трёх игроков старше 23 лет. Кроме того, Кили дважды принимал участие в розыгрышах Кубка Америки, а в 2002 году выступил на неудачном для Аргентины чемпионате мира в Японии и Корее.

23 июня 2020 назначен главным тренером «Росарио Сентраль». Контракт подписан до декабря 2021 года.

Достижения 
 сборная Аргентины
 Олимпийский чемпион 2004
 Финалист Кубка Америки: 2004

 «Валенсия»
 Финалист Лиги чемпионов: 1999/2000, 2000/01
 Чемпион Испании: 2001/02
 Обладатель Суперкубка Испании: 1999

 «Интер»
 Чемпион Италии: 2005/06 (титул присуждён в результате Кальчополи)
 Обладатель Кубка Италии: 2004/05, 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»